De Ýokary Liga is het hoogste divisie van het voetbal in Turkmenistan.

De competitie was in ten tijde van de Sovjet-Unie een regionale competitie. De huidige competitie bestaat sinds 1992 en bestaat uit 10 clubs. De clubs kunnen zich kwalificeren voor de toernooien van de AFC. De competitie loopt van april tot november.

Ýokary Liga Ploegen (2016)

Uitslagen

Yokari Liga
Turkmenistan